«Еврови́дение» () может означать следующее:

Конкурсы 
 «Евровидение» — европейский конкурс песни
 «Детское Евровидение» — детский аналог конкурса песни «Евровидение»
 «Танцевальное Евровидение» — европейский танцевальный конкурс
 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение» — детский музыкальный конкурс
 Конкурс молодых танцоров «Евровидение» — детский танцевальный конкурс

Телевизионная сеть 
 «Евровидение» — международная телевизионная сеть Европейского вещательного союза

Фильм 
 Евровидение: История огненной саги — комедийный фильм 2020 года

См. также 
 Euro-Vision — песня бельгийской синтпоп-группы Telex, представителя «Евровидения 1980»